Alberto Ravaioli – medico e politico italiano
 Carla Ravaioli – giornalista, saggista e politica italiana
 Isarco Ravaioli – attore italiano
 Marco Ravaioli – pilota motociclistico italiano
 Paolo Ravaioli – politico italiano